Heaven and Earth o Heaven & Earth ("cielo e terra" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Tra cielo e terra (Heaven & Earth) – film del 1993 diretto da Oliver Stone

Fumetto 
 Heaven and Earth  – manga di Ken Ishikawa del 1987

Letteratura 
 Cielo e Terra (Heaven and Earth) – opera di George Gordon Byron del 1822

Musica 
 Heaven and Earth  – traccia dell'album Enjoy Yourself di Kylie Minogue del 1989
Heaven and Earth  – album di Al Jarreau del 1992
Heaven and Earth  – album di Stuart Smith del 1998
Heaven and Earth  – album dei ProjeKct X del 2000
Heaven & Earth  – album degli Yes del 2014
Heaven and Earth – album di Kamasi Washington del 2018
 Heaven and Earth – gruppo musicale degli anni 1970 formato da Dwight Dukes, James Dukes, Keith Steward e Michael Brown
 Heaven and Earth – gruppo musicale degli formato da Stuart Smith, Richie Onori e Stu Simone

Televisione 
 Cielo e terra (Heaven and Earth) – episodio della quinta stagione de Le sorelle McLeod

Note